Всеобщие выборы в Перу проходили 9 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 28 мая (2-й тур президентских) 2000 года. На них избирались президент и депутаты Конгресса Республики. Выборы оказались противоречивыми и считались во многом сфальсифицированными. В результате президент Альберто Фухимори был переизбран на 3-й срок, однако выборы были отмечены обвинениями в неконституционности, коррумпированности, неравенства участников и прямых фальсификаций голосования. Занявший 2-е место после 1-го тура президентских выборов Алехандро Толедо бойкотировал 2-й тур, в которых 30 % голосов было объявлено недействительными. В конце концов Фухимори объявил новые выборы, покинул Перу и послал из гостиницы в Японии факс о своём уходе в отставку.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
2000 год в Перу
Апрель 2000 года
Май 2000 года